Uroš Kralj, slovenski hokejist, * 17. maj 1986, Slovenija.

Kralj je kariero začel pri klubu HK Sportina Bled v sezoni 2002/2003, pred sezono 2005/2006 pa je prestopil v HK Slavija, kjer je igral do sezone 2008/09.

Pregled kariere

|-
| HK Sportina Bled
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK MK Bled
| Slovenska ml. liga
| 02/03
|
| 15
| 1
| 3
| 4
|
| 6
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 16
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK MK Bled
| Slovenska ml. liga
| 03/04
|
| 18
| 7
| 3
| 10
|
| 47
|
| 1
| 1
| 0
| 1
|
| 27
|-
| HK MK Bled
| Slovenska ml. liga
| 04/05
|
| 13
| 3
| 2
| 5
|
| 10
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HK Slavija
| Slovenska ml. liga
| 05/06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 14
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 7
| 0
| 3
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 13
| 1
| 1
| 2
| -1
| 2
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 20
| 2
| 0
| 2
|
| 43
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 21
| 1
| 1
| 2
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 7
| 2
| 2
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |154
| bgcolor="#7FFF00" |19
| bgcolor="#7FFF00" |16
| bgcolor="#7FFF00" |35
| bgcolor="#7FFF00" |-1
| bgcolor="#7FFF00" |136
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |21
| bgcolor="#7FFF00" |1
| bgcolor="#7FFF00" |0
| bgcolor="#7FFF00" |1
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |29
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski napadalci
Hokejisti HK Bled
Hokejisti HK Slavija